El término galán puede referirse a:

General 

 galán, una clase de personaje arquetípico masculino, seductor y atractivo, con especial presencia en el ámbito cinematográfico.
 Galán de noche, un tipo de mueble.

Geografía 

 Galan (Altos Pirineos), comuna perteneciente a los Altos Pirineos, Francia.
 Galán (Santander), municipio situado en Santander, Colombia.
 Cantón de Galan, división administrativa (cantón) perteneciente a Francia.
 Departamento de Galán, antiguo departamento de Colombia.
 Volcán Galán, en Argentina.

Apellido 

 Galán (apellido), un apellido.

Ficción 

 Galactus, un personaje también llamado Galán.

Zoología 

 Xyrichtys novacula, pez habitante de los océanos Mediterráneo y Atlántico.